Shear ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Shear († 2014), US-amerikanischer Memorabliasammler
 Barry Shear (1923–1979), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Cornelius Lott Shear (1865–1956), US-amerikanischer Botaniker und Pilzkundler
 Harold E. Shear (1918–1999), US-amerikanischer Admiral der US Navy
 Ione Mylonas Shear (1936–2005), US-amerikanische Klassische Archäologin
 Josephine Platner Shear (1901–1967), US-amerikanische Klassische Archäologin
 Julia L. Shear (* 1968), US-amerikanische Klassische Archäologin
 Rhonda Shear (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin und Moderatorin
 T. Leslie Shear, Jr. (1938–2022), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Theodore Leslie Shear (1880–1945), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Tom Shear (* 1971), US-amerikanischer Sänger und Musiker

Siehe auch:
 Shear-Kliff, Kliff im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Shear, Berg im westantarktischen Ellsworthland
 Sher
 Share
 Schär
 Scher